Schlacht von Ticonderoga ist der Name von vier Schlachten, die bei Fort Ticonderoga geschlagen wurden.

Schlacht von Carillon – erfolglose britische Attacke gegen die Franzosen im Franzosen- und Indianerkrieg.
Schlacht von Ticonderoga (1759) – erfolgreicher britischer Angriff gegen die Franzosen im Franzosen- und Indianerkrieg.
Schlacht von Ticonderoga (1775) – amerikanischer Überraschungsangriff auf die Briten im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
Schlacht von Ticonderoga (1777) – Nach britischem Artilleriebeschuss im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg geben die Amerikaner das Fort auf.